Ulica św. Jana w Katowicach
 Ulica św. Jana w Krakowie

Św. Jana